Филенки и Филёнки — многозначный термин:

 Филёнки — тонкие доски, вставляемые в какую-нибудь раму.
 Филёнки — украшения на стене здания в виде прямоугольной рамки.

Населённые пункты 
 Филенки — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Филёнки — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Филенки — деревня в Становлянском районе Липецкой области.

См. также 
 Филенка
 Филенко
 Филенково